Карма:
 Карма — понятие, описывающее деятельность человека и её последствия. Является одним из центральных понятий в философии индуизма, джайнизма, сикхизма и буддизма, где лежит в основе причинно-следственного ряда (самсары);
 Карма Кагью — крупнейшая подшкола линии Кагью тибетского буддизма.

Топонимы 
 Карма (приток Иксы) — река в Архангельской области, приток Иксы.
 Карма (приток Ундоши) — река в Архангельской области, приток Ундоши.
 Карма (Балезинский район) — бывшая деревня в Балезинском районе Удмуртии, входит в Исаковское сельское поселение.
 Карма Трияна Дхармачакра — тибетский мужской монастырь, расположенный в США.

Персоналии 
 Карма, Кармен (род. 1991) — американская порноактриса.
 Карма, Эрик (1909—1982) — финский альтист.
 Карма (род. 1990) — бутанская спортсменка (стрельба из лука).
 Карма-бакши (1204—1283) — Гьялва Кармапа II, второй глава традиции Карма Кагью, проповедник буддизма в Монголии и Китае.
 Карма, Юрий Юханович (1928—2006) — советский, российский архитектор.

Персонаж 
 Карма Акабане (赤羽 業 Akabane Karuma) — персонаж аниме и манги Ansatsu Kyoushitsu.

Культура 
 Карма (альбом) — альбом группы «ReЦiDiV»

См. также 
 Karma
 Корма (значения)
 Карма-бакши — глава одной из тибетских школ буддизма;
 Карма Кагью
 Кармадон
 Карма-йога